Lucius kan syfta på:

 Lucius - Ett indiepopband
 Lucius (datorspel)